Graanpakhuis Friesland - monumentaal pand in de stad Groningen
 Graanpakhuis (Vijfhuizen) - monumentaal pand in Vijfhuizen (Haarlemmermeer)
 Graanpakhuis (Rottevalle) - monumentaal pand in Rottevalle